Ла Касона има више значења:

 Ла Касона (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Касона (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Касона (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Касона, Ла Илусион (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Касона (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику